Elin Pelin kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Elin Pelin, kommun, Oblast Sofija, 
 Elin Pelin (distriktshuvudort), Oblast Sofija, Obsjtina Elin Pelin, 
 Elin Pelin (distrikt), Oblast Sofija, Obsjtina Elin Pelin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar